Авиацио́нная у́лица (название утверждено 5 апреля 1965 года, прежнее название её частей — улица 18 августа и Центральная улица) — улица в Северо-Западном округе города Москвы на территории района Щукино. Начинается от Пехотной улицы, далее пересекается с улицей Академика Курчатова, ныне упразднённой Виндавской улицей, Новощукинской улицей и заканчивается у Канала имени Москвы. Нумерация домов ведётся от Пехотной улицы.

Происхождение названия 

Участок, где находится улица, был включён в состав Москвы в 1960 году. Улица была сформирована 5 апреля 1965 года из участка Центральной улицы (получила своё название в 1923 году) и улицы 18 августа (существовала с 1938 года, была названа в честь дня побега Николая Баумана с товарищами из Лукьяновской тюрьмы в 1902 году) села Щукино. Получила название в связи с расположением неподалёку от Тушинского аэрополя и Московского авиационного института.

Здания и сооружения 

Авиационная улица разделена на две не сообщающиеся между собой части, разделенные трамвайным кругом у станции метро «Щукинская» и двумя высотными жилыми домами возле неё.
 От Пехотной улицы до станции метро «Щукинская» улица идёт через Глебовский парк; по нечётной стороне расположены больницы и отдельные жилые дома. По всей длине участка следует трамвайная линия, проезд автотранспорта по брусчатке затруднён. Фактически, на этом участке автомобильного движения нет вовсе.
 От станции метро «Щукинская» до Канала имени Москвы (на месте старой деревни Щукино) — сплошная застройка 1960-х — 1970-х годов; с середины 1990-х — район высотного строительства (основной застройщик — фирма «Дон-строй»).
По нечётной стороне:
 Щукинская, 2 (также владение 1-7) — жилой комплекс «Доминанта»
 № 17 — исторический ресторан «Загородный». Существовал до революции, современное здание — послевоенной постройки
 № 23 — детский сад № 331
 Щукинская, 20 — госпиталь ФСБ
 Щукинская, 38 — противотуберкулёзный диспансер № 13
 Щукинская, 42 — торговый центр «Щука»
 № 59, 63 — высотные дома, построенные на месте старой пятиэтажной застройки
 № 77, 79 — жилой комплекс «Алые паруса» (2000—2004, архитекторы А. Трофимов, В. Штеллер, В. Кучинский, О. Маркова и др.).

По чётной стороне:
 № 30 — церковь святителя Николая Мирликийского в Щукине, построена в 2014 году.
 № 66 — жилой комплекс «Два капитана»: два жилых небоскрёба-близнеца, построены в 2001 году.
 № 68 — жилой дом серии II-29, 15 секций с эркерами. В цокольном этаже 2 музея: Памяти воинов, погибших в горячих точках, и Памяти ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
 № 68, корпус 2 — отделение полиции по району Щукино.

Транспорт 
 Станция метро . Платформа Щукинская Курско-Рижского диаметра.
Начало улицы:
 Трамвайная остановка «Пехотная улица»:
Трамвай: № 15, 28, 30, 31 — три остановки от станции метро .
 Трамвай: № 6, 15, 28 — три остановки от станции метро .
 Трамвай: № 30, 31 — семь остановок от станции метро .
Конец улицы:
 Автобусная остановка «Щукино»:
 Автобус: № 100, 253, 800 — одна остановка от станции метро .

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс  — Авиационная улица
 Авиационная улица на www.mom.ru 
 Интересные места и события на карте